«Утилизатор» — это российская телевизионная викторина, где владельцы старых автомобилей зарабатывают деньги, утилизируя старую машину. Ведущий программы — Юрий Сидоренко, профессиональный автомеханик. Участники могут заработать деньги либо на ремонт своей машины, либо они забирают деньги, в таком случае ведущий утилизирует старую машину самым изощрённым способом. Премьера состоялась 26 октября 2015 года в 14:30, на телеканале «Перец».

История 
Премьера шоу состоялась 26 октября 2015 года на телеканале «Перец» незадолго до запуска телеканала «Че». По словам ведущего, автора идеи Юрия Сидоренко, он придумал эту передачу как способ очистить дворы жилых домов от автохлама:

«Я придумал идею этой программы, причем возникла она довольно банально: у нас во дворе есть небольшая парковка, всего на восемь машино-мест, и примерно три из них занимал автохлам. Жители постоянно ругались и боролись за эти парковочные места. Тогда я подумал, что хорошо бы было найти владельцев этих „ржавых банок“, чтобы убрать их со двора. В общем, мне надоело это терпеть. Я написал сценарий и предложил его телеканалу „Че“. Продюсерам и руководству идея понравилась, мы ее вместе доработали, и получился „Утилизатор“. И могу смело заявить: у нашего шоу нет аналогов в мире!».

В мае 2016 года телеканал «Че» и Юрий Сидоренко заявили о продолжении Всероссийской утилизации подержанных машин, запустив кастинг на официальном сайте телеканала «Че», где владельцы старых автомобилей прислали свои заявки на участие в 3 сезоне, премьера которой состоялась 11 июля 2016 года в 23:00 на Че.

В 3 сезоне был сменён автомобиль ведущего программы «Утилизатор». Если в 1 и 2 сезонах программы ведущий пользовался минивэном Mercedes-Benz Vito, то, начиная с 3 сезона, он пользуется джипом УАЗ Патриот. В 4 сезоне он пользовался рестайлинговой версией УАЗ Патриот 2017 года.

С середины 3-го сезона под названием «Всероссийский сезон» команда отправилась очищать российские города от автохлама.

После небольшого перерыва 23 января 2017 года телеканал «Че» объявил кастинг на 4 сезон «Утилизатора». Как и в кастинге на прошлый сезон, владельцы старых автомобилей присылали свои заявки на участие в 4 сезоне, премьера которого состоялась 4 сентября 2017 года в 14:30 на Че. В одном из выпусков принял участие ведущий «Русского радио» Антон Юрьев. Съёмки 4 сезона проводились в следующих городах: Санкт-Петербург, Волгоград, Краснодар, Белгород, Ставрополь, Астрахань, Ростов-на-Дону, Брянск, Воронеж и Орёл.

25 мая 2018 года телеканал «Че» объявил кастинг на 5 сезон программы «Утилизатор». Участие в ней может принять любой житель России, который имеет старый автомобиль и желание заработать деньги. В августе 2018 года съёмки 5 сезона программы «Утилизатор» проходили в Красноярске, Кемерово, Новосибирске, Омске и Челябинске. Премьера 5 сезона состоялась 24 сентября 2018 года в 18:30 на Че. В период с 24 сентября по 9 октября 2018 года вышло первые десять выпусков 5 сезона, показ нового спецвыпуска в Перми состоялся в воскресенье 30 декабря в 14:00. Новые выпуски 5 сезона стартовали 24 июня 2019 года в 12:30 на Че.

19 января 2022 года после длительного перерыва телеканал "Че" объявил кастинг на шестой сезон (ссылка).

С июня 2022 года стало известно, что в новом сезоне помимо Юрия Сидоренко в качестве ведущего появится и автоблогер из YouTube Настя Туман (Анастасия Чудесная). Новые выпуски с вторым ведущим стартовали 5 августа в 19:00 на Че. 

С 23 сентября 2022 года в 18:00 на телеканале Че стартовал шестой сезон шоу «Утилизатор» с Юрием Сидоренко.

Правила 
Ведущий сначала узнаёт стоимость автомобиля из объявления. Далее он осматривает автомобиль, скидывая цену за то, что нужно сделать с этой машиной, а потом объявляет покупателю реальную стоимость машины и предлагает ему сыграть в пари «Повезёт — Не повезёт». Если ведущий в течение 15 минут сможет завести машину и проехать на ней круг, то он покупает её по своей цене. В противном случае, если он не сможет этого сделать, то он покупает её по цене, написанной в объявлении.

После этого, при любом исходе игры, участник может сыграть в викторину, чтобы увеличить стоимость автомобиля ещё на 50 000 рублей (с 5 сезона — на 80 000 рублей). Ведущий и участник отправляются на автомобиле до пункта назначения. Пока они едут до пункта назначения, ведущий задаёт игроку 10 вопросов на автомобильную тематику: 9 из них имеют 4 варианта ответа, последний из них рассчитан только на эрудицию и сообразительность игрока. Одна минута даётся игроку для ответа на последний вопрос. В случае правильного ответа на вопрос игрок прибавляет 5000 рублей к стоимости автомобиля, купленного ведущим (она несгораемая). В случае неправильного ответа к стоимости ничего не прибавляется. В пункте назначения ведущий даёт выбор игроку: либо он направляет заработанные деньги на ремонт своей машины (её ремонтируют в течение 7 дней и возвращают владельцу), либо он забирает деньги — в таком случае он больше никогда не увидит свою машину, потому что ведущий "покупает автохлам и утилизирует его для того, чтобы улицы городов стали чище". Игроку даётся одна минута, чтобы решить судьбу старого автомобиля: если игрок выбирает деньги, то он должен нажать на красную кнопку «ДА!» на специальном устройстве и самому запустить процесс утилизации, а если же игрок выбирает ремонт, ведущий оставляет машину и дарит ей вторую жизнь.

С 4 сезона шестой вопрос викторины посвящается городу, в котором живёт участник.

С 5 сезона были внесены изменения: была упразднена кнопка «ДА!», теперь чтобы утилизировать машину, участнику надо сказать: «Мне не нужна эта машина, я забираю деньги». Также теперь игроки получают 4 000 рублей за правильный ответ на 1—3 вопросы, 8 000 рублей за правильный ответ на 4—9 вопросы и 20 000 за правильный ответ на 10 вопрос.

С 6 сезона стало известно о том, что во время викторины могут задаваться вопросы от зрителей проекта. В случае если участник не сможет ответить правильно на вопрос зрителя, то сам подписчик получит награду от шоу (приз неизвестен). Если игрок выбирает деньги, то он должен нажать красную кнопку на брелоке и самому запустить процесс утилизации.

Ссылки 

 4. Утилизатор 1 сезон(рус.)
5. «Утилизатор» ищет новых героев!(рус.)
Утилизатор с Юрий Сидоренко.
Утилизатор с Настей Туман

Программы телеканала «Перец»
Телепередачи Че
Телепередачи, запущенные в 2015 году
Автомобильные телепрограммы